В состав рода Graptomyza включено около 100 видов

Виды

Ссылки 
EOL

G